El nombre de Simón Ruiz puede designar a los siguientes individuos:

 Simón Ruiz de los Cameros (m. 1277). Señor de los Cameros.
 Simón Ruiz (1525-1597). Comerciante y financiero español.